Esk steht für:
 Esk (Queensland), Stadt in Queensland, Australien
 Shire of Esk, ehemalige Local Government Area in Queensland, Australien
 Esk-Nationalpark in Queensland, Australien

Flüsse:
 Esk (Forth), in Midlothian und East Lothian, Schottland 
 River Esk (Cumbria) im Eskdale im Lake District, England
 River Esk (Nordsee) in North Yorkshire, England 
 River Esk (Solway Firth), auch Border Esk (in Dumfries und Galloway), Schottland
 Esk River (Canterbury), Neuseeland
 Esk River (Hawke's Bay), Neuseeland

Personen:
 Erwine Esk (1903–1983), deutsche Malerin und Zeichnerin

ESK steht für:
 Edelmetall-Schnellschaltekontakt, ein Relais der Fernmeldetechnik, siehe ESK-Relais
 Einsteinsche Summenkonvention, eine mathematische Notation
 Elbe-Seitenkanal, eine Bundeswasserstraße in Niedersachsen
 Elektroschmelzwerk Kempten, ehemaliger Hersteller von technischer Keramik, siehe 3M Technical Ceramics
 Entsorgungskommission, ein Beratungsgremium des Bundesumweltministeriums
 Europäisches Solidaritätskorps
 Europäische Schule Karlsruhe
 Evangelisch-Sozialer Kongress
 Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik ESK
 polnisches Kfz-Kennzeichen für Powiat Skierniewicki in der Woiwodschaft Łódź
 Eggenberger SK, ein Fußballverein aus Graz

esk steht für:
 Nordwestalaska-Inupiaq (ISO-639-3-Code), Dialekt von Inupiaq innerhalb von Inuktitut, der ostkanadischen Dialektgruppe der Eskimosprachen

Abkürzung